Алекса́ндр Фёдоров:
 
 Фёдоров, Александр Алексеевич (1922—1998) — советский генерал-майор, Герой Социалистического Труда.
 
 Фёдоров, Александр Васильевич (1952—2016) — советский и российский тренер по спортивной гимнастике.
 Фёдоров, Александр Викторович (род. 1954) — российский медиапедагог, доктор наук, профессор.
 Фёдоров, Александр Владимирович (1838—?) — градоначальник Санкт-Петербурга.
 Фёдоров, Александр Вячеславович (род. 1956) — заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
 Фёдоров, Александр Георгиевич (1944—2021) — советский и российский футбольный тренер.
 
 Фёдоров, Александр Дмитриевич (род. 1956) — Козлов.
 
 
 Фёдоров, Александр Леонидович (род. 1994) — российский пловец .
 Фёдоров, Александр Львович (род. 1960) — российский актёр и режиссёр.
 Фёдоров, Александр Митрофанович (1868—1949) — русский поэт, прозаик и переводчик, беллетрист, драматург.
 Фёдоров, Александр Николаевич (род. 1978) — украинский хоккеист.
 
 Фёдоров, Александр Ревельевич (род. 1965) — российский художник.
 
 
 Фёдоров, Александр Яковлевич (1918—1991) — Герой Советского Союза.